Лођа може бити:

 Лођа, спољни део зграде оивичен са три бочна фасадна зида

или

 Лођа (Пећ), насеље у општини Пећ, Косово и Метохија, Република Србија
 Лођа (Ређо Емилија), насеље у округу Ређо Емилија, Емилија-Ромања, Италија

Види још 
 Лођ